Андре Рего (; ,  — , ) — французский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.

Рего принял участие в трёх Олимпийских играх, и на первых из них в 1908 году в Лондоне соревновался в трёх дисциплинах. Он стал бронзовым призёров в командной стрельбе из малокалиберной винтовки, а также в стрельбе из пистолета занял 4-е и 10-е места среди команд и отдельных спортсменов.

На следующих летних Олимпийских играх 1912 в Стокгольме Рего вновь соревновался в трёх дисциплинах. В стрельбе из пистолета он стал 15-м, а в винтовочной стрельбе занял четвёртое место в стрельбе лёжа среди команд и 41-е, стреляя индивидуально из любой позиции.

Через восемь лет на летних Олимпийских играх 1920 в Антверпене Рего выступал только в командной стрельбе из пистолета. Он стал 5-м, стреляя из скоростного пистолета, и 6-м, стреляя из произвольного.

Рего также стал четырёхкратным серебряным и бронзовым призёром семи чемпионатов мира.

Ссылки 
 Андре Рего на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Стрелки Франции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1912 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1920 года